Жулиета или Жулиет (Juliette – от френски), също Джулиета (Giulietta – от италиански, и Juliet – от английски) или Джулиет (Juliet – от англ.), е женско лично име, умалителна форма на Юлия.

Личното име е основа за производни наименования. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Героини 
 Жулиета Капулети – главната героиня от пиесата „Ромео и Жулиета“ на Шекспир
 Жулиета Бурке – героиня в американския драматичен сериал „Изгубени“

Хора 
 Жулиета Цезарийска (?-304) – християнска светица от Цезария Кападокийска (дн. Кайсери)
 Жулиета Шишманова (1936-1978) – българска състезателка и треньорка по художествена гимнастика
 Жулиета Канталупи (р. 1985) – българска и италианска състезателка по художествена гимнастика
 Жулиет Додю (1848-1909) – разузнавачка, първата жена във Франция, получила военен медал и орден
 „Жулиет“ (2013) – френски филм
 Джулиета Симионато (1910-2010) – италианска оперна певица
 Джулиета Мазина (1921-1994) – италианска актриса
 Джулиет Ричардсън (р. 1980) – американска певица

Други 
 Жулиета - спътник на Уран
 „Жулиет“ (1797) – роман от Маркиз дьо Сад, пълно име „Историята на Жулиет или процъфтяването на порока“
 „Жулиет“ (1956-1966) – канадски сериал
 Жулиет – урагани в Тихия океан
 Alfa Romeo Giulietta – модели италиански автомобили с марка „Алфа Ромео“ (1954-1965, 1977-1985, от 2010)

Вижте също 
 Ромео и Жулиета (пояснение)
 Гномео и Жулиета

Женски имена